Malhete, ensambladura de espiga é uma ensambladura de carpintaria realizada através de dois conjuntos complementares de cortes em duas pelas de madeira, que são depois colados;
Malhete (juiz), pequeno martelo portado pelo juiz, semelhante ao martelo de um leiloeiro utilizado em leiloes.
Malhete (maçonaria), pequeno martelo portado pelo Presidente Venerável de loja maçônica, utilizado ritualisticamente nas cerimônias, semelhante ao martelo do Primeiro e Segundo vigilante.

Desambiguação